Парламентские выборы были проведены в Южной Корее 8 июня 1967 года, через месяц после президентских выборов, на которых победу одержал Пак Чон Хи — действующий президент, лидер Демократической республиканской партии (ДРП). На парламентских выборах ДРП сохранила за собой абсолютное большинство в парламенте, получив 129 из 175 мандатов. Явка избирателей была 76,1 %.

Результаты выборов

Примечания 

Выборы 1967 года
Парламентские выборы в Республике Корея
Июнь 1967 года
1967 год в Республике Корея